

Sigle 
 High explosive – esplosivo ad alto potenziale

Ingegneria 
 HE – H European: sezioni (H richiama la forma della sezione) di profilati commerciali in acciaio con base circa uguale all'altezza. Sono indicate dalla dicitura HE, seguita da una lettera (A, B o M a seconda dello spessore – crescente – dell'ala che è comunque maggiore di quello dell'anima)

Chimica 
 He – simbolo chimico dell'Elio

Codici 
 HE – codice vettore IATA di Luftfahrtgesellschaft Walter
 he – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ebraica
 HE – codice ISO 3166-2:DE dell'Assia (Germania)
 HE – codice ISO 3166-2:HU di Heves (Ungheria)

Etichettatura tessile
 HE – sigla della denominazione della fibra di henequen, agave sigla

Persone 
 He Chao (1992) – tuffatore cinese
 He Chong (1987) – tuffatore cinese
 He Chun (...–1860) – nobile e comandante militare cinese
 He Cihong (1975) – ex nuotatrice cinese
 He Hanbin (1986) – giocatore di badminton cinese
 He Jiping (1951) – drammaturga e sceneggiatrice cinese
 He Jun (1969) – ex cestista cinese
 He Kexin (1992) – ex ginnasta cinese
 He Long (1896-1969) – generale e politico cinese
 He Man (...–...) – generale ribelle cinese
 He Min (1992) – tuffatore cinese
 He Pingping (1988-2010) – secondo il Guinness World Records, uomo più basso del mondo in grado di camminare
 He Saifei (1963) – attrice cinese
 He Ying (1977) – arciera cinese
 He Zhen (1884-1920) – anarchica, scrittrice e femminista cinese
 He Zhizhang (659-744) – poeta cinese

Targhe automobilistiche 
 HE – targa automobilistica di Hermagor (Austria)
 HE – targa automobilistica di Helmstedt (Germania)
 HE – targa automobilistica di Humenné (Slovacchia)

Altro 
 He – lettera di molti alfabeti semitici
 He – lettera kana giapponese

Altri progetti